Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1983 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1982—1983, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат впервые прошёл в Югославии в столице одной из республик (Босния и Герцеговина) Сараево с 14 по 19 декабря 1982 год. Это были первые пробные старты к Олимпийским играм, чемпионат прошёл на арене нового стадиона Ледового дворца Зетра.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1982 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
1983 год в фигурном катании
Международные соревнования по фигурному катанию в Югославии
Декабрь 1983 года
Спорт в Югославии в 1983 году
Международные спортивные соревнования в Сараеве